Schoenaerts ist der Familienname von:

 Julien Schoenaerts (1925–2006), belgischer Schauspieler
 Matthias Schoenaerts (* 1977), belgischer Schauspieler